Famille Spong
 Dora Beedham née Spong (1879-1969), infirmière et suffragette britannique.
 John Shelby Spong (1931-2021), évêque anglican américain.
 Paul Spong (), trompettiste anglais.
 Tyrone Spong (n.1985), combattant professionnel néerlandais.